Інтенсивна величина — термін, що використовується у фізиці й хімії для позначення величин, значення яких не залежать від розмірів системи.

Прикладами інтенсивних величин у термодинаміці є температура, тиск, хімічний потенціал та інші.

Протилежний термін — екстенсивна величина.

Фізика